Дэвид Лонг-младший (, 6 февраля 1998, Лос-Анджелес, Калифорния) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции корнербека в клубе НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».

Биография 
Дэвид родился 6 февраля 1998 года в Лос-Анджелесе. Там же он окончил старшую школу Лойола. Лонг планировал продолжить образование и спортивную карьеру в Стэнфорде, но передумал и поступил в Мичиганский университет после личной встречи с тренером его футбольной команды Джимом Харбо.

Любительская карьера 
В составе «Мичиган Волверинс» Лонг дебютировал в сезоне 2016 года, приняв участие в четырёх играх, на месте корнербека и в составе специальных команд. В 2017 году он стал игроком стартового состава и сыграл во всех тринадцати матчах чемпионата. Лучшей для него стала игра с «Мэрилендом», в которой Дэвид после перехвата сделал возврат на 80 ярдов. В 2018 году по итогам опроса тренеров он вошёл в состав сборной звёзд конференции Big-10. Всего за время студенческой карьеры Лонг сыграл в тридцати матчах.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Аналитик сайта НФЛ Лэнс Зирлейн перед драфтом 2019 года сильными сторонами игрока называл атлетизм и работу ног, хорошую работу против ресиверов на маршрутах, умение распознавать обманные розыгрыши. К минусам Лонга относились невысокий рост, не позволявший эффективно действовать по краям поля, не лучший старт с места, трудности с ловлей мяча в прыжке. Кроме того, указывалось, что эффективность игрока могла сильно зависеть от используемых схем игры. По мнению Зирлейна, Лонг мог быть стать надёжным запасным, а в перспективе вырасти в игрока стартового состава.

На драфте Лонг был выбран клубом «Лос-Анджелес Рэмс» в третьем раунде под общим 79 номером. Контракт с «Рэмс» он подписал в начале июня 2019 года.

В первых шести играх регулярного чемпионата Лонг участия не принимал. Во второй части сезона он стал получать больше игрового времени из-за травм основных корнербеков команды. Всего он сыграл в восьми матчах, сделав десять захватов и сбив две передачи. В защите он появлялся на поле в 108 розыгрышах, ещё 132 Лонг сыграл в составе специальных команд.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Лос-Анджелес Рэмс»